Список видів роду двоколосник:

Список, який містить 329 визнаних видів роду двоколосник (Paspalum), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Paspalum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Paspalum на сайті «International Plant Names Index» 
 Paspalum на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Paspalum на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Paspalum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
двоколосник
двоколосник